Соревнования среди смешанных команд по стрельбе из составного лука на летней Универсиаде 2015 в Кванджу пройдут с 4 по 7 июля 2015 года. В соревновании принимает участие 18 команд.

Расписание соревнования

Формат соревнования 
В квалификационном раунде приняло участие 18 команд, но только 16 прошли в 1/8 финала. Из 1/8 финала в 1/4 прошли лишь 8 команд. В полуфинал из 1/4 пробились только 4 команды. А в финале встретятся только лучшие две команды, а две команды проигравших в полуфинале встретятся в матче за бронзовые медали.

Квалификация

Плей-офф

Медальный зачёт 

Стрельба из лука